Чи́ли кон ка́рне (), также известно просто как чили — блюдо мексиканско-техасской кухни. Название взято из испанского языка и означает буквально «чили с мясом».

Основными компонентами являются острый перец и измельчённое мясо, все остальные ингредиенты добавляют в зависимости от региона или личных вкусовых предпочтений. Мясо может быть порезано кубиками или в виде фарша, также можно использовать различные сорта мяса (традиционно — говядина) или их сочетание. Наиболее частыми дополнительными ингредиентами являются репчатый лук, чеснок, томаты, сладкий перец и фасоль, хотя по поводу последней ведутся споры, так как техасская разновидность блюда готовится без фасоли. Иногда незадолго до конца готовки в чили кон карне кладут немного сахара, мёда или шоколада/какао. В качестве приправ чаще всего используют орегано, зиру и чёрный перец, реже кориандр, лавровый лист.

Существуют также вегетарианские рецепты блюда, их называют chili sin carne или chili non carne (букв. чили без мяса). При этом мясо заменяют соевым мясом, тофу, фасолью. Иногда используют баклажаны, тыкву или цуккини.

Готовое блюдо подают с белым рисом, чипсами начос или тортильями, или просто в качестве похлёбки. Иногда его сервируют тёртым сыром, зеленью или сметаной.

Примечания

Литература 

 Charles Ramsdell. San Antonio: An Historical and Pictorial Guide. Austin: University of Texas Press, 1959.
 Joe E. Cooper. With or Without Beans. Dallas: W. S. Henson, 1952.
 H. Allen Smith. "Nobody Knows More About Chili Than I Do." Reprinted at the  web site. 
 Jack Arnold. The Chili Lover's Handbook. Privately published, 1977.
 Robb Walsh. The Tex-Mex Cookbook: A History in Recipes and Photos. New York: Broadway Books, 2004. [A very knowledgeable and very well-written "food history", including a long chapter on "real" chili, chili joints, and the San Antonio chili queens.]
 Fr. Michael Muller. The Catholic Dogma, 1888
 . A Bowl of Red: A Natural History of Chili con Carne. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966. [Much of the material in this book originally appeared in the author's newspaper columns in The Dallas Morning News beginning in the early 1950s.]

Ссылки 

Мексиканская кухня
Американская кухня